Pluto puede referirse a:

Cultura antigua 
 Pluto, dios de la riqueza (agrícola) en la mitología griega, hijo de Deméter y de Yasión.
 Pluto, oceánide, madre del rey Tántalo.
 Pluto, obra de Aristófanes en la que satirizaba al dios griego de la riqueza.
 Pluto, personaje de La Divina Comedia y demonio lobuno.
 Pluto, hijo de Irene en la mitología griega.

Entretenimiento 
 Pluto, personaje de animación de un perro de Walt Disney.
 «Pluto», canción de la artista islandesa Björk.
 Pluto, manga de Naoki Urasawa.
 Pluto, banda de rock de Auckland, Nueva Zelanda.

Además 
 Pluto, vehículo submarino de control remoto.
 Operación PLUTO, operación militar durante la Segunda Guerra Mundial.
 Es el nombre en inglés para el planeta enano Plutón.